Hattersley ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Hattersley (* 1958), britischer Diabetologe
 Geoffrey Hattersley-Smith (1923–2012), britischer Geologe und Glaziologe
 Roy Hattersley (* 1932), britischer Politiker

Sonstiges:
 Kap Hattersley-Smith, Kap an der Black-Küste des Palmerlands, Antarktika